Col nome di Averardo de' Medici sono noti i seguenti personaggi:

 Averardo de' Medici (XIII secolo-XIV secolo), figlio di Filippo de' Medici, detto Lippo
 Averardo de' Medici (XIII secolo-1318), figlio di Averardo de' Medici
 Averardo de' Medici (1330-1363), figlio di Salvestro de' Medici, detto Chiarissimo
 Averardo de' Medici (XIV secolo-XIV secolo), figlio di Jacopo de' Medici, di Averardo di Averardo de' Medici
 Averardo de' Medici (?-1435), figlio di Francesco di Bicci de' Medici, di Averardo di Chiarissimo de' Medici
 Averardo de' Medici (?-1456), figlio di Bernardetto di Antonio de' Medici
 Averardo de' Medici (1518-1601), figlio di Raffaele di Averardo de' Medici
 Averardo de' Medici (?-1685), figlio di Nicolò di Giulio de' Medici
 Averardo de' Medici (?-1808), figlio di Pierpaolo di Averardo de' Medici